Der Lotus Emira ist ein Mittelmotor-Sportwagen des britischen Automobilherstellers Lotus Cars. Es soll das letzte Modell des Herstellers mit Verbrennungsmotor sein.

Geschichte 
Vorgestellt wurde der Sportwagen im Juli 2021 während des Goodwood Festival of Speed. Er wird entweder von einem 3,5-Liter-V6-Ottomotor von Toyota mit 298 kW (405 PS) oder einem 2,0-Liter-R4-Ottomotor vom Typ Mercedes-Benz M 139 mit 268 kW (365 PS) angetrieben. Die Auslieferung der V6-Modelle soll im Frühjahr 2022 starten, die R4-Modelle folgen im Herbst 2022. Beide sind zunächst nur in einer First Edition verfügbar. Die Produktion erfolgt in einem neuen Werk in Norwich.

Die Baureihe soll mit Elise, Exige und Evora gleich drei Modelle ablösen. Als Konkurrenzmodelle werden unter anderem der Alpine A110 und der Porsche 718 Cayman genannt.

Gemeinsam mit der RML Group wurde der Rennwagen Emira GT4 entwickelt. Er wird vom 3,5-Liter-V6-Ottomotor angetrieben und soll erstmals in der Rennsaison 2022 zum Einsatz kommen.

Technische Daten 

Werte in runden Klammern gelten für Modelle mit optionalem Getriebe.

Zulassungszahlen 
Im ersten Verkaufsjahr 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 26 Einheiten der Baureihe neu zugelassen worden.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Emira
Coupé